Die Boxkämpfe im Leichtgewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin fanden vom 11. bis 15. August in der Deutschlandhalle statt.

Wettkampfverlauf 
Im Leichtgewicht war der Deutsche Karl Schmedes einer der Favoriten auf den Olympiasieg. Schmedes hatte bereits bei den Europameisterschaften 1934 in Budapest Bronze gewinnen können. Jedoch schied er bereits in der ersten Runde gegen José Padilla von den Philippinen aus.

Auch in der zweiten Runde kam es zu Favoritenstürzen. So schied der amtierende Europameister aus Italien Mario Facchin gegen den 21-jährigen Schweden Erik Ågren ebenfalls aus. Auch der Belgier Simon Dewinter verlor seinen Achtelfinalkampf gegen Andrew Scrivani aus den Vereinigten Staaten, nachdem er zuvor durch einen K.O.-Sieg über den Österreicher Alois Swatosch triumphiert hatte.

So kam es im Viertelfinale zum Kampf zwischen Scrivani und Ågren. Da der US-Amerikaner sich im Kampf gegen Dewinter einige Cuts rund um die Augenpartien zuzog, ging er mit diesem Handicap in den Kampf. Scrivanis Cuts öffneten sich während des Kampfes wieder, Ågren konnte dies ausnutzen und zog ins Halbfinale ein. Dort traf er auf den Esten Nikolai Stepulov, dem er jedoch nach Punkten unterlag.

Nachdem Padilla nach Schmedes auch den Polen Czesław Cyraniak eliminiert hatte, musste er im Viertelfinale nach einer Niederlage gegen den Ungar Imre Harangi seine Hoffnungen auf eine Medaille begraben. Harangi setzte auch im Halbfinale seine Siegesserie fort und eliminierte den Dänen Poul Kops.

Im Finalkampf zwischen Stepulov und Harangi hatte der Este den besseren Beginn und konnte die erste Runde des Kampfes zu seinen Gunsten entscheiden. Dabei konnte er Harangi über beiden Augen Cuts zufügen. Einer von diesen Cuts war fast vier Zentimeter groß, wodurch das Sehvermögen des Ungarn beeinträchtigt wurde. Trotz dieser Verletzungen wehrte sich Harangi und gewann ab der zweiten Runde die Oberhand. Schließlich siegte Harangi nach Punkten und wurde somit Olympiasieger.

Die Bronzemedaille gewann Erik Ågren kampflos, da Poul Kops im entscheidenden Kampf nicht angetreten war.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Leichtgewicht